Жюстиньен Шарль Ксавье Бретонно-Клари, 4-й граф Клари (;  — , Париж) — французский деятель олимпийского движения, президент Олимпийского комитета Франции в 1913—1933 годах, президент оргкомитета летних Олимпийских игр 1924 года в Париже, член МОК в 1919—1933 годах. Был одним из инициаторов проведения первых зимних Олимпийских игр 1924 года. По профессии — адвокат.

Внучатый племянник Жюли и Дезире Клари.

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900 года в стендовой стрельбе. На Играх 1900 года Клари соревновался только в стендовой стрельбе и занял в этом состязании третье место.

Награды 
 Орден Почётного легиона
 Кавалер (1905)
 Командор (1921)
 Великий офицер (1929)
 Командор французского ордена Сельскохозяйственных заслуг
 Гранд-офицерский крест сербского ордена Белого орла
 Офицерский крест испанского ордена Изабеллы Католической
 Кавалер шведского ордена Вазы

Примечания

Ссылки 
 

Стрелки Франции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1900 года
Члены Международного олимпийского комитета
Графы Империи (Франция)
Клари
Президенты Олимпийского комитета Франции